Strobl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Strobl (född 1957), österrikisk politiker
 Fritz Strobl (född 1972), österrikisk skidåkare
 Gabriel Strobl (1846–1925), österrikisk präst och entomolog
 Georg Strobl (1910–1991), tysk ishockeyspelare
 Josef Strobl (född 1974), österrikisk-slovensk skidåkare
 Julius Strobl (1868–1932), österrikisk skådespelare 
 Karl Strobl (1908–1984), österrikisk präst
 Karl Hans Strobl (1877–1946), österrikisk skriftställare
 
 
 Stefan Stróbl (1897–1957), svensk karikatyrtecknare och teaterdekoratör
 Tobias Strobl (född 1990), tysk fotbollsspelare
 Tony Strobl (1915–1991), amerikansk serietecknare

Se även 
 Strobel
 Strobl

Tyska efternamn